Фламан (; устоявшееся ошибочное русское написание: Фламенг) — французская фамилия.

 Фламан, Гильом (Guillaume Flamang; 1455—1540) — французский духовный поэт, каноник.
 Фламан, Леон (1877—1917) — французский велогонщик, чемпион и призёр Олимпийских игр 1896 года.
 Фламан, Леопольд (Léopold Flameng; 1831—1911) — французский гравёр на меди, отец Франсуа Фламана.
 Фламан, Франсуа (Франсуа Фламенг; 1856—1923) — французский живописец, сын Леопольда Фламана.

См. также 
 Язык фламан

Примечания